Abang est le nom de plusieurs villages camerounais : 
 Abang, un village de la commune de Manjo au Cameroun ;
 Abang, un village de la commune de Bikok au Cameroun ;
 Abang, un village de la commune d'Ebolowa au Cameroun ;
 Abang, un village de la commune de Mbalmayo au Cameroun ;
 Abang, un village de la commune de Mbankomo au Cameroun ;
 Abang, un village de la commune de Mfou au Cameroun.

Abang est le nom de famille
 Anatole Abang, un footballeur camerounais ;
 Antoine Abang, un boxeur camerounais.

Voir aussi : autres villages camerounais 
 Abang-Akongo, un village de la commune de Ngomedzap au Cameroun
 Abang-Betsenga, un village de la commune de Ngomedzap au Cameroun
 Abang-Mindi, un village de la commune de Bikok au Cameroun
 Abang-Nang, un village de la commune d'Ebebda au Cameroun
 Abang I, un village de la commune de Dzeng au Cameroun
 Abang II, un village de la commune de Dzeng au Cameroun
 Abang II, un village de la commune de Ngoumou au Cameroun

Homonymie de toponyme